Домініо́н — форма політичної системи, що існувала всередині Британської імперії.
 Домініон —американський постапокаліптичний надприродний телесеріал з елементами бойовика.